Malmros ist der Familienname folgender Personen:

 Grete Dallner-Malmros (1905–1991), österreichische Textilkünstlerin
 Gustav Malmros (1812–1875), deutscher Richter
 Nils Malmros (* 1944), dänischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Ulf Malmros (* 1965), schwedischer Filmregisseur und Drehbuchautor